UFC on ESPN: Смит vs. Кларк (, известный также как UFC on ESPN 18 или UFC Vegas 15) — планируемый турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который, как ожидается, состоится 28 ноября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Энтони Смит победил Девина Кларка удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 

В качестве заглавного события турнира изначально был запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны были встретиться американские бойцы из Топ-5 этой весовой категории - Кёртис Блейдс (#2 в рейтинге) по прозвищу "Бритва" () и бывший претендент на чемпионский титул Деррик Льюис (#4 в рейтинге) по прозвищу "Чёрный зверь" ().

Изменение заглавного события турнира 
Всего за день до мероприятия Блейдс сдал положительный тест на COVID-19, времени на замену бойца у организаторов не было и бой отменили. В качестве нового заглавного события был назначен поединок, который ранее являлся со-главным событием турнира, а именно бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Энтони Смитом (#7 в рейтинге) и Девином Кларком. Хотя бойцы изначально готовились к трёхраундовому противостоянию, было решено, что бой пройдёт в пять раундов, как и положено для заглавного события. Ранее Энтони Смит появился в карде турнира в бою против Девина Кларка, заменив россиянина Шамиля Гамзатова, который снялся с боя из-за визовых проблем.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

*Норма Дюмонт Виана не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

Комментарии

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Энтони Смит, Мигель Баеза, Су Мудаэрцзи и Нейт Мейнесс

Последствия турнира 
1 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN